Rückführung steht für:
 Abschiebung ausreisepflichtiger Ausländer; siehe Rückführungsabkommen
 grenzüberschreitende Rückführung eines Kindes; siehe Europäisches Sorgerechtsübereinkommen
 Rückführungstherapie in der Esoterik; siehe Reinkarnationstherapie
 Abgasrückführung bei der Kraftstoffverbrennung 

Siehe auch: